Валентин Николаевич Клевцов (12.01.1923, село Бондари, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния, РСФСР, СССР — 11.03.1992, Ревда, Свердловская область, Россия) — участник Великой Отечественной войны — командир расчёта 120-мм миномёта 44-го гвардейского стрелкового полка (15-я гвардейская Харьковская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова стрелковая дивизия, 34-й гвардейский Дрезденский стрелковый корпус, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт), гвардии сержант, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 12 января 1923 года в селе Бондари (ныне Бондарский район Тамбовской области) в семье крестьянина.

Окончил 5 классов и работал на заводе в Сталинграде (ныне Волгоград).

Призван в 1942 году. В действующей армии — с октября 1942 года, весь боевой путь прошёл в составе 44-й гвардейского стрелкового полка 15-я гв. сд.

25 августа 1944 года в бою в районе населённого пункта Турне (16 км юго-западнее города Сташув, Польша) ефрейтор В. Н. Клевцов метким огнём из 120-мм миномёта подавил 3 вражеских пулемёта и уничтожил около 15 солдат противника. Приказом по 15-й гвардейской стрелковой дивизии от 6 сентября 1944 года Клевцов Валентин Николаевич награждён орденом Славы 3-й степени.

12 января 1945 года при прорыве долговременной обороны противника на сандомирском плацдарме юго-восточнее города Буско-Здруй (Польша), действуя расчётом в боевых порядках стрелковых подразделений, миномётный расчёт В. Н. Клевцова поразил 3 огневые точки, уничтожил около взвода вражеских солдат. Приказом по войскам 5-й гвардейской армии от 27 апреля 1945 года Клевцов Валентин Николаевич награждён орденом Славы 2-й степени.

16 апреля 1945 года в районе немецкого города Мускау миномётный расчёт под командованием В. Н. Клевцова уничтожил вражеские миномётную батарею, 2 пулемёта и свыше 15 солдат противника.

19 апреля в районе населённого пункта Мюлльрозе (11 км юго-восточнее города Шпремберг, Германия) при отражении вражеской контратаки он же уничтожил несколько огневых точек и много солдат противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество гвардии сержант Клевцов Валентин Николаевич награждён орденом Славы 1-й степени, который ему был вручён только в 1975 году.

После демобилизации в марте 1947 года жил в городе Ревда Свердловской области, работал волочильщиком в сталепроволочном цехе на метизно-металлургическом заводе.

Скончался 11 марта 1992 года. Похоронен на городском кладбище Ревды.

Награды 

 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 Орден Славы I степени (15.05.1946)
 Орден Славы II степени (27.04.1945)
 Орден Славы III степени (06.09.1944)
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За освобождение Праги»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Знак «Гвардия»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 
 Мемориальная доска установлена на доме № 7 по ул. М. Горького, где жил Валентин Николаевич.
 На могиле установлен надгробный памятник.

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Славы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Клевцов Валентин Николаевич
 Полные кавалеры ордена Славы: краткий биографический словарь. На сайте МО РФ
 Клевцов В.

Полные кавалеры ордена Славы
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Умершие в Ревде
Похороненные в Ревде